Preson puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Reino Unido 
 Preston, en Lancashire;
 Preston, en Dorset;
 Preston, en Hertfordshire;
 Preston by Wingham, en Kent;
 Preston, en Dorset;
 Preston, en Yorkshire del Este;
 Preston, en Shropshire;

en Estados Unidos 
 Preson, en Connecticut;
 Preson, en Georgia;
 Preson, en Kansas;
 Preson, en Maryland;
 Preson, en Nevada;
 Preson, en Nueva York;
 Preson, en Washington;

Apellido 
 Preston, apellido:

Personajes 
 Thomas Preston,